Demon Ritchie est un producteur de musique, compositeur multi-instrumentiste de House music et musique électronique français. Il collabore à ses débuts sur de nombreux projets tels que : Eglantine, Paris-Angeles, sur Serial Records. Il participe à la création du label Serial sur lequel on retrouve la plupart de ses productions.
Il est également membre du groupe Serial Crew aux côtés de Muttonheads et Mathieu Bouthier.Il est également compositeur des "Soldiers of Twilight", aux côtés de Dj Rork et de la chanteuse Lady Bird.
Sa dernière production est le titre "Only in New York" notamment compilé sur "Hotel Costes" Vol.8. Demon Ritchie joue également du saxophone en live aux côtés de DJ's dans les plus gros clubs de la planète.

Voir aussi 
French Touch

Liens externes 
 Demon Ritchie sur Discogs

Musicien français de musique électronique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)